Матвєєва — жіноча форма російського прізвища Матвєєв. Відомі носії:
 Матвєєва Лариса Віталіївна (* 1969) — українська письменниця.
 Матвєєва Лілія Борисівна — заслужений працівник культури України.
 Матвєєва Леся Василівна (1930—2012) — український історик.
 Матвєєва Людмила Іллівна (1942—2007) — якутський лікар.
 Надія Матвєєва (* 1968) — українська теле- та радіо ведуча, журналістка, редакторка.
 Матвєєва Новелла Миколаївна (* 1934) — російська поетеса.
 Матвєєва-Парцхаладзе Леся Сергіївна (* 1982) — телеведуча каналу «1+1».
 Тетяна Матвєєва - грузинська футболістка
 Тетяна Матвеєва - російська важкоатлетка

Примітки 

Російські прізвища